Plássájávrrie eller Plassajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Plássájávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729293-169002), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (21,2 ha)
Plássájávrátje (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731599-166188), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,8 ha)
Plássájávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732582-162993), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (31,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn